Interliga může mít více významů:
 Interliga (1999-2007) – středoevropská profesionální hokejová liga
 Interliga Baseball – česká baseballová soutěž
…a další

Externí odkazy